Влади́мир Коро́вин:
 Коровин, Владимир Васильевич (род. 1950) — советский хоккеист с мячом, тренер.
 Коровин, Владимир Викторович (род. 1969) — российский историк, профессор ЮЗГУ.
 Коровин, Владимир Леонидович (род. 1972) — российский литературовед, доцент МГУ.